

Cinema 
 Gli occhi che non sorrisero (Carrie) – film del 1952, diretto da William Wyler
 Carrie - Lo sguardo di Satana (Carrie) – film del 1976 di Brian De Palma, tratto dal romanzo di Stephen King
 Lo sguardo di Satana - Carrie (Carrie) – film del 2013 di Kimberly Peirce, remake di Carrie – Lo sguardo di Satana

Televisione 
 Carrie 2 - La furia (The Rage: Carrie 2) – film TV del 1999, sequel di Carrie – Lo sguardo di Satana
 Carrie – film TV del 2002 di David Carson, remake/reboot di Carrie – Lo sguardo di Satana

Letteratura 
 Carrie – romanzo del 1974 di Stephen King
 Carrie White – protagonista del romanzo

Musica 
 Carrie – singolo di Cliff Richard del 1980
 Carrie – singolo degli Europe del 1987, dall'album The Final Countdown.